De 5 km van Carlsbad (Carlsbad 5000) is een hardloopwedstrijd over 5 km, die sinds 1987 jaarlijks in Carlsbad (Californië, Verenigde Staten) wordt gehouden.

Parcoursrecords 
 Mannen: 13.00 - Sammy Kipketer  (2000)
 Vrouwen: 14.46 - Meseret Defar  (2006)

Uitslagen 

Atletiekwedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in Californië